Baeolidia är ett släkte av snäckor. Baeolidia ingår i familjen snigelkottar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snigelkottar
Baeolidia